Suominen est un patronyme finnois pouvant désigner :
 Ilkka Suominen (1939-2022), homme politique finlandais ;
 Kalle-Antti Suominen (né en 1964), physicien finlandais ;
  (né en 1969), joueur finlandais de football ;
 Tuomas Suominen (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Veikko Suominen (1948-1978), joueur finlandais de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Suominen, société finlandaise du textile

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois